Раймонд Туми Дункан (23 октября 1930 года — 9 октября 2015 года) — американский предприниматель и виноторговец. Основатель компании Duncan Oil и в 1972 году совместно с Джастином Мейером — компании Silver Oak Cellars.

Биография 

Дункан родился в штате Индиана в 1930 году. Учился в университете Нотр-Дам, который окончил в 1952 году.

В 1958 году Дункан переехал в Дуранго (штат Колорадо), чтобы помочь отцу в разведке нефтяных и газовых запасов. Создал компанию Duncan Oil, потом в 1968 году перенес свою штаб-квартиру в Денвер. В 1965 году основал в Дуранго горнолыжный курорт и занимался организацией горнолыжной индустрии в Колорадо. Впоследствии стал председателем совета директоров курорта.

В 1970-х годах Дункан начал покупать землю для посадки виноградников. У него не было первоначального намерения заниматься винным бизнесом.

В 1972 году Дункан приобрел молочную ферму около Оквилла, в известной своими виноградниками долине Напа. Здесь Дункан выстроил винные погреба Silver Oak Cellars. Дункан и его компаньон Мейер приняли решение производить вино Каберне-совиньон. Вино выдерживалось исключительно в бочках из американского дуба в течение 25 месяцев и хранилось дополнительно 15-20 месяцев в бутылках перед продажей..

Благодаря росту компании начиная с  1977 года в 1980-х и начале 1990-х годов были приобретены дополнительные виноградники. Компания стала одной из самых успешных в производстве вин Каберне-совиньон 1980-х годов. В январе 2001 года соучредитель Джастин Мейер продал свою долю компании Дункану.

В 2000-х годах Дункан участвует в многочисленных благотворительных акциях, предоставил инвестиции археологическому центру Кроу-Каньона, основал гольф-клуб Касл-Пайнс. Он умер в Денвере в возрасте 84 лет.

Семейный бизнес и наследство 
Дункан имел четырех сыновей — Майкла, Кевина, Тима и Дэвида. Дэвид Дункан является Президентом и CEO Duncan Oil. Два сына служат управляющими партнерами второй винодельческой компании Twomey Cellars, которую Рэй Дункан также основал со своими четырьмя сыновьями.

Примечание 

Родившиеся в 1930 году
Умершие в 2015 году